Osoby o nazwisku Berkowitz:
 Daisy Berkowitz – amerykański muzyk
 David Berkowitz – amerykański brydżysta
 David Berkowitz – amerykański seryjny morderca
 Leonard Berkowitz – amerykański psycholog
 Lisa Berkowitz – amerykańska brydżystka
 Michael Berkowitz – polski pedagog i pisarz, pionier ruchu syjonistycznego